Вильга́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Рюффек. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16410.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-западу от Парижа, в 70 км южнее Пуатье, в 39 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 244 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 154 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 109 были экономически активными, 45 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 109 активных работали 99 человек (47 мужчин и 52 женщины), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 45 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта